Heppenheim désigne :
 Heppenheim (Bergstraße), ville de l'arrondissement de la Bergstraße, Hesse
 Worms-Heppenheim, quartier de Worms, Rhénanie-Palatinat
 Nom partiel de la commune Gau-Heppenheim dans l'Arrondissement d'Alzey-Worms, Rhénanie-Palatinat
 Heppenheim genannt vom Saal, Noblesse
 (14080) Heppenheim, un Astéroïde